Перепис населення США 2020 року — двадцять четвертий за рахунком перепис населення, що проводився на території США. Він стартував 1 квітня 2020 року. Це перший перепис в США, у якому можна відповідати у режимі он-лайн або по телефону. Також є можливість як і у минулі роки відповідати у паперовій формі.

Преамбула
Згідно з Конституцією Сполучених Штатів, переписи населення в США проводяться кожні 10 років, починаючи з 1790 року. Попередній перепис проводився 2010 року. Участь в перепису населення є обов'язковою у суворій відповідності з 13-м розділом Кодексу США. Згідно з заголовком 13, особиста інформація є приватною, і Бюро перепису ніколи не опублікує її. Однак Національна адміністрація архівів та діловодства (NARA) опублікує оригінальні дані про перепис населення 2092 року згідно з 72-річним правилом.

На 2020 рік населення Сполучених Штатів прогнозувалася у розмірі 333 466 000 осіб, що на 8,03% більше ніж під час попереднього перепису 2010 року.

Примітки  

2020
2020 у США
Квітень 2020